Тип 1 — японский крупнокалиберный авиационный пулемёт времён Второй мировой войны.

Описание 

В 1938—1939 годах в Японии прошли испытания крупнокалиберные авиационные пулемёты итальянского производства. Ни один из них не был в итоге принят на вооружение, однако армия заинтересовалась используемым в них патроном 12,7×81 мм SR Breda. Соответственно, арсеналу в Тюо было поручено переделать под него американский пулемёт Браунинга образца 1921 года (не путать с более поздним М2). Помимо масштабирования под менее крупный по размерам патрон, в силу меньшей мощности последнего также был добавлен усилитель отдачи. Пулемёт, получивший проектное название Хо-103, оценивался как очень успешный, хотя при синхронизированной стрельбе через винт его скорострельность значительно падала (до 400 в/мин), как и у исходного образца. На вооружение он был принят в 1941 году, производился до конца войны арсеналами в Тюо, Кокурё и Нагое. В 1944—1945 годах также выпускался турельный вариант (Хо-104) для бомбардировщика Ки-67.

Модификации 
 Хо-103 (ホ103) — крыльевой вариант, устанавливался на следующие самолёты ВВС ЯИА:
 Ки–43
 Ки–44
 Ки–51
 Ки–60
 Ки–61
 Ки–64
 Ки–74
 Ки–84
 Ки–93
 Ки–100
 Ки–102
 Хо-104 (ホ104) — турельный вариант, устанавливался на бомбардировщик Ки–67.

См. также 
 Список пулемётов

Примечания 
Комментарии

Сноски

Литература 
на английском языке
 
 

Авиационные пулемёты Японии
Крупнокалиберные пулемёты
Пулемёты Второй мировой войны
Появились в 1941 году в Японии